Nazca (ciutat), ciutat capital de la província de Nazca a la Regió d'Ica (Perú)
 Cultura del Nazca, cultura precolombina activa entre els segles III aC i X dC
 Província de Nazca, província dins la regió d'Ica al Perú 
 Dorsal de Nazca, dorsal oceànica del sud de l'oceà Pacífic 
 Placa de Nazca, placa tectònica oceànica a la part oriental de l'Oceà Pacífic 
 Línies de Nazca, línies fetes a terra al desert de Nasca, un altiplà àrid que s'allarga uns 85 km entre les ciutats de Nasca i Palpa, a les Pampes de Jumana, al Perú
 Miscel·lània:
 Anacroneuria nazca, espècie d'insecte plecòpter pertanyent a la família dels pèrlids 
 Glossanodon nazca, espècie de peix pertanyent a la família dels argentínids 
 Mascarell de Nazca (Sula granti) ocell de la família Sulidae que habita la costa oriental de l'Oceà Pacífic 
 Pachycara nazca espècie de peix de la família dels zoàrcids i de l'ordre dels perciformes